

Codici 
 zia – codice ISO 639-3 della lingua zia

Musica 
  Zia – gruppo musicale sudafricano

Altro 
 Zia – grado di parentela
 Zia – popolo del Messico
 Khaleda Zia – politica bengalese

Altri progetti